Turniej curlingu na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014 odbył się w dniach 8-15 marca w centrum curlingowym Ledianoj kub w Soczi, był to trzeci turniej paraolimpijski w curlingu na wózkach.

W rywalizacji uczestniczyło 50 zawodników z 10 państw. Tytułu mistrzów olimpijskich z 2010 bronili Kanadyjczycy (Jim Armstrong).

Po złote medale ponownie sięgnęli Kanadyjczycy, którzy w finale pokonali gospodarzy (Andriej Smirnow) . Brązowy medal zdobyli Brytyjczycy (Aileen Neilson) zwyciężając w małym finale : nad Chinami (Wang Haitao).



Kwalifikacje 

 ¹- jako reprezentacja Wielkiej Brytanii występuje Szkocja, która jako jedyna z części składowych występowała na mistrzostwach świata w okresie 2011-2013

Medale

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
8 marca 2014; 9:30

Sesja 2. 
8 marca 2014; 15:30

Sesja 3. 
9 marca 2014; 9:30

Sesja 4. 
9 marca 2014; 15:30

Sesja 5. 
10 marca 2014; 9:30

Sesja 6. 
10 marca 2014; 15:30

Sesja 7. 
11 marca 2014; 9:30

Sesja 8. 
11 marca 2014; 15:30

Sesja 9. 
12 marca 2014; 9:30

Sesja 10. 
12 marca 2014; 15:30

Sesja 11. 
13 marca 2014; 9:30

Sesja 12. 
13 marca 2014; 15:30

Play-off

Półfinały 
15 marca 2014; 9:30

Mały finał 
15 marca 2014; 15:30

Finał 
15 marca 2014; 15:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Światowej Federacji Curlingu
 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Soczi 2014
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2014
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie
Curling w Rosji